Het FIM wereldkampioenschap superbike 2010 was het 23e seizoen van het wereldkampioenschap superbike en telde 13 wedstrijden. Tijdens deze wedstrijden werden er twee races verreden. De eerste wedstrijd werd op 28 februari 2010 op het Phillip Island Grand Prix Circuit in Australië verreden. De laatste wedstrijd werd op 3 oktober 2010 op het Circuit Magny-Cours in Frankrijk verreden. De wedstrijd in Qatar kwam te vervallen en de wedstrijd van Amerika werd dit jaar op maandag 31 mei (Memorial Day) verreden.

Wedstrijdschema

Coureurs en teams

WK-stand

Coureurs

Fabrikanten

Externe link
 Website van het Wereldkampioenschap Superbikes